Kensington può riferirsi a:

 Kensington, quartiere di Londra, capitale del Regno Unito
 Kensington Palace, ex residenza reale britannica nel citato quartiere
 Kensington Gardens, parco pubblico pertinente alla citata residenza
 Kensington e Chelsea, borgo di Londra amministrativamente costituito dai quartieri di Chelsea e del citato Kensington

Altri toponimi 
 Canada
 Kensington, comunità dell'Isola del Principe Edoardo
 Stati Uniti
 Kensington, località censuaria della California
Kensington, località del Connecticut
Kensington, città del Kansas
Kensington, municipalità del Maryland
Kensington, città del Minnesota
Kensington, municipalità del New Hampshire
Kensington, villaggio dello stato di New York

Musica 
 Kensington, gruppo musicale olandese

Industria 
 Jaguar Kensington, modello di automobile prodotta da Jaguar nel 1990